Гілана () — село в Естонії, входить до складу волості Меремяе, повіту Вирумаа.
 13315 Гілана () — астероїд головного поясу, відкритий 14 вересня 1998 року.